Guangzhou International Women’s Open 2019 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA International Series w sezonie 2019 z cyklu Guangzhou International Women’s Open rozgrywany w dniach 16–21 września 2019 roku w Kantonie na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 500 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 Oficjalna strona turnieju (wersja archiwalna)

2019
2019 w Chinach
2019 w tenisie ziemnym